Frederic August I de Saxònia (Dresden, 1750 - 1827), elector de Saxònia (1763 - 1806), i primer rei de Saxònia (1806 - 27) 
 Frederic Cristià I de Saxònia (Dresden 1722 - 1763), elector de Saxònia breument uns mesos d'any 1763
 Frederic I de Saxònia-Altenburg (Hildburghausen, 1763 - Altenburg, 1834)
 Frederic I de Saxònia-Gotha-Altenburg (Gotha, 1646 - Friedrichswerth, 1691), noble alemany
 Frederic August III de Saxònia (Dresden, 1865 - Szczodre, 1932), rei de Saxònia (1904 - 18)
 Frederic August II de Saxònia (Dresden, 1797 - Brennbüchel, Tirol, 1854), Rei de Saxònia (1836 - 54)
 Frederic August II de Saxònia (elector) (Dresden, 1696 - 1763), Elector de Saxònia (1733 - 63) i Rei de Polònia (1734 - 63)
 Frederic II de Saxònia-Gotha-Altenburg (Gotha, 1676 - Altenburg, 1732)
 Frederic Guillem II de Saxònia Altenburg (Weimar, 1603 - Altenburg, 1669), noble alemany 
 Frederic III de Saxònia (1463-1525), príncep elector de Saxònia del 1486 fins a la seva mort
 Frederic III de Saxònia-Gotha-Altenburg (Gotha, 1699 - 1772), noble alemany